Герліц () — багатозначний топонім та прізвище.

Географія
 Герліц — найсхідніше місто Німеччини, земля Саксонія.
 Герліц — район у Німеччині.

Особи
 Андреас Герліц (нар. 1982) — німецький футболіст.
 Еміль Герліц, Еміль Антон Герліц (пол. Emil Antoni Görlitz, 13 червня 1903, Катовиці, Німецька імперія — 17 жовтня 1990, Альтенбург, Німеччина) — польський футболіст.